FB — многозначная аббревиатура:
 Facebook — социальная сеть.
 FictionBook — формат электронных книг.
 FreeBasic — язык программирования.
 Full board — полный пансион; вид обслуживания в гостиницах.
 Видеобуфер () — устройство или область памяти для кратковременного хранения кадров в цифровом виде.